Гьяна или джнана (, ) — санскритский термин, означающий «знание»

В индуизме

В философии и литературе индуизма 
 Таттва-гьяна — «познание истины» в философии индуизма
 Гьяна-ягья — жертвоприношение (ягья), совершаемое в знании
 Гьяна-ван — индивид, преисполненный знания
 Гьяна-бхрамша — лишённый истинного знания
 Атма-джнана — самоосознание
 Атма-гьяна-ананда — достижение индивидом полного удовлетворения в осознании своей истинной сущности
 Гьяна-дипа — факел знания
 Гьяна-дипите — просветлённый совершенным знанием
 Гьяна-агни — огонь знания
 Гьяна-вайрагья — отречение (вайрагья) в истинном знании; знание и его практическое применение
 Гьяна-калам — духовное знание и его различные ветви
 Гьяна-трипта — полное удовлетворение в трансцендентном знании
 Гьяна-сампаннам — личность, очень продвинутая в духовном знании
 Гьяна-сандеша — наставления в совершенном знании
 Пурна-гьяна — «полное знание»
 Гьяна-марга — путь знания или умствования
 Ишвара-гьяна — концепция Верховного Бога
 Гьяна-ништха — утвердившийся в духовном знании
 Ишвара-таттва-гьяна — познание основных истин в отношении Верховной Личности Бога
 Гьяна-мишра-бхакти — бхакти с примесью эмпирического знания, другая стадия — карма-мишра-бхакти.
 Гьяна-шунья-бхакти — бхакти, независимая от логики и эмпирической философии
 Раса-таттва-гьяна — трансцендентное знание о вкусах супружеской любви между Радхой и Кришной.
 Шастра-гьяна — знание священных писаний (шастр)
 Айшварья-гьяна — осознание могущества и величия Абсолюта
 Айшварья-гьяна-мишра в гаудия-вайшнавском богословии — знание о Кришне с примесью почтительного отношения.
 Айшварья-гьяна-хина в гаудия-вайшнавском богословии — знание о Кришне без почтительного отношения.
 Сварупа-гьяна в гаудия-вайшнавском богословии — осознание изначального и вечного положения в отношениях с Кришной.
 Пурна-айшварья-прабху-гьяна — полное осознание атрибутов Верховной Личности Бога
 Адвая-гьяна-таттва — Абсолютная Истина вне двойственности
 Кришна-гуна-гьяна в гаудия-вайшнавском богословии — знание о трансцендентных качествах Кришны.

Имена Бога в индуизме 
 Гьяна-атман — «тот, кто является сосредоточением всего просветления»
 Гьяна-гханам — «тот, кто является сосредоточением всего знания»

Примечания